Эрастов:

 Эрастов — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Эрастов — русская фамилия.
 Эрастов, Евгений Ростиславович (род. 1963) — современный российский писатель.
 Эрастов, Константин Максимович (1902—1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант.